Elk Point ist der Name folgender Orte:

 Elk Point (South Dakota), Ort in South Dakota, Vereinigte Staaten
 Elk Point (Alberta), Ort in Alberta, Kanada